Das Charleston 80K at LTP Tennis 2018 war ein Tennisturnier für Damen in Charleston, South Carolina. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 1. bis 6. Mai 2018 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)